Diòtim, en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος, fou el nom d'un o diversos poetes grecs que tenen epigrames inclosos a lAntologia grega. Un d'ells es titula Διοτίμου μιλησίου i un altre Διοτίμον Ἀθηναίου τοῦ Διοπείθους. Aquest darrer podria ser el Diòtim orador atenenc (un dels deu entregats a Antípater). Qui va escriure cadascun dels epigrames no es pot determinar. Es pensa que alguns d'aquests epigrames podria haver-los escrit Diòtim d'Adramítium.

Referències 

Epigramatistes de l'Antologia grega
Poetes grecs